Palaghiaccio – a Caldaro sulla Strada del Vino nella provincia autonoma di Bolzano
 Palaghiaccio – a Feltre in provincia di Belluno
 Palaghiaccio – a Ferrara
 Palaghiaccio – a Marino nella città metropolitana di Roma Capitale
 Palaghiaccio – a Torino
 Palaghiaccio – a Torre Pellice nella città metropolitana di Torino